Niemcy:
 Unstrut-Hainich – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Unstrut-Hainich – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Unstrut-Hainich – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Zobacz też:
 Hainich
 Unstrut